Reis d'Aghuània:
Orodes d'Aghuània, vers el 66 aC
 Reis d'Armènia:
Orodes d'Armènia 16-18 i 36
 Reis de Pàrtia:
Orodes I de Pàrtia 80-? aC
Orodes II de Pàrtia 52-37 aC
Orodes III de Pàrtia 5-7